Фінал Кубка Італії з футболу 1938 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1937—1938, в яких зустрічались «Ювентус» і «Торіно».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1938 у футболі
Фінали кубка Італії з футболу